NCO steht für:
 Numerically Controlled Oscillator, numerisch gesteuerter Oszillator, siehe Digitally Controlled Oscillator
 Non Commissioned Officer, auf Deutsch Unteroffiziere ohne bzw. Unteroffiziere mit Portepee
 Provinz Cotabato (ISO-3166-2:PH-Code), Provinz des Inselstaats der Philippinen

N.C.O. steht für:
 Nuova Camorra Organizzata, Camorra-Organisation von Raffaele Cutolo

nco steht für:
 Nagovisi (ISO-639-3-Code), Ost-Papuasprache in Bougainville (autonome Region), Papua-Neuguinea

NCO